Výraz mléčnice má několik významů:

 Mléčnice (zemědělství) – místnost ve stáji či její blízkosti pro uchovávání mléka, též sklípek ve svahu sloužící témuž účelu.
 Mléčnice (botanika) – druh vyměšovacího pletiva u některých rostlin (např. pampeliška nebo pryšec), které při poranění roní mléčnou šťávu – latex.